Казадаев — фамилия:
 Казадаев, Александр Васильевич (1776 или 1781—1854) — русский историк и чиновник, почётный член Академии наук.
 Казадаев, Владимир Александрович (1808—1888) — российский государственный деятель; камергер, действительный статский советник.
 Казадаев, Пётр Александрович(1801—1885) — русский военный, генерал-майор.

См. также 
 Казадаевка